In der Osternacht ist der Titel folgender Erzählungen:

 In der Osternacht (Korolenko), Erzählung von Wladimir Korolenko (1885)
 In der Osternacht (Tschechow), Erzählung von Anton Tschechow (1886)